Suore di carità di San Carlo Borromeo – istituto religioso femminile di diritto pontificio con casa-madre a Grafschaft in Germania
 Suore di Carità di San Carlo Borromeo – istituto religioso femminile di diritto pontificio con casa-madre a Maastricht nei Paesi Bassi
 Suore di carità di San Carlo Borromeo – istituto religioso femminile di diritto pontificio con casa-madre a Treviri in Germania
 Suore di carità di San Carlo Borromeo – istituto religioso femminile di diritto pontificio  a Trzebnica in Polonia
 Suore di carità di San Carlo Borromeo – istituto religioso femminile di diritto pontificio con casa-madre a Vienna in Austria